Ejby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark: 

 Ejby Sogn (Køge Kommune)
 Ejby Sogn (Middelfart Kommune)